Virginia Slims International Doubles Championships 1989 został rozegrany w dniach 15–17. września 1989 roku na nawierzchni dywanowej w hali w Tokio. Pod nieobecność obrończyń tytułu Katriny Adams i Ziny Garrison po trofeum sięgnęły najwyżej rozstawione, zeszłoroczne finalistki – Gigi Fernández i Robin White.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Virginia Slims International Doubles Championships 1989 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Japonii
1989 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio